Richland County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Richland County (Illinois)
 Richland County (Montana)
 Richland County (North Dakota)
 Richland County (Ohio)
 Richland County (South Carolina)
 Richland County (Wisconsin)

Siehe auch:
 Richland Parish, Louisiana